Damallsvenskan 1989 i fotboll spelades 22 april-30 september 1989. Både serien och SM-slutspelet vanns av Jitex BK. Serien hade 22 omgångar och de fyra bästa gick vidare till SM-slutspel. Lag 11 till 12 flyttades ner. Man fick två poäng för seger, en poäng för oavgjort och noll poäng för förlust.

Tabell

SM-slutspelet

Semifinaler
7 oktober 1989: Öxabäck IF-Malmö FF 1-2
7 oktober 1989: Djurgårdens IF-Jitex BK 1-1
14 oktober 1989: Malmö FF-Öxabäck IF 2-1
15 oktober 1989: Jitex BK-Djurgårdens IF 0-0

Finaler
29 oktober 1989: Malmö FF-Jitex BK 1-2
5 november 1989: Jitex BK-Malmö FF 1-0

Jitex BK svenska mästarinnor.

Källor

Fotboll i Sverige 1989
1989
Fotbollssäsongen 1989